Leptostromella är ett släkte av svampar. Leptostromella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leptostromella